Классическая миланская орфография — орфография западноломбардского языка, в частности для его миланского диалекта, которая использовалась известными писателями и поэтами западноломбардской литературы, такими как Карло Порта, Карло Мариа Магджи, Делио Теса и другими. Она впервые использовалась в XVI веке Карло Марией Магджи; он первым ввёл триграмму oeu. Предыдущие авторы, такие как Бонвезин де ла Рива (XIII век), использовали латинскую орфографию. В 1606 году Г. А. Биффи в своей Prissian de Milan de la parnonzia milanesa начал кодификацию, включение длины гласных и использование ou для передачи звука /œ/. Миланская орфография пришла как компромисс между старой тосканской системой и французской; характерной особенностью орфографии, отличающей её от произношения, является метод различия долгих и кратких гласных. Сегодня, из-за того, что она становится более архаичной, она заменяется более простыми методами, которые используют ö, ü для огубленных гласных и удвоения для долгих гласных. Классическая миланская орфография была отрегулирована Миланским Филологическим Кругом для современного использования.

Классическая миланская орфография (отредактированная Миланским Филологическим Кругом) имеет ряд отличий от итальянского алфавита:

Основное использование акцентов:
 Ударение: указывает на закрытый звук у e или o.
 Апостроф: указывает на открытый звук у e или o.
 Циркумфлекс: указывает на очень закрытый и долгий o.

Произношение гласных и ложных дифтоногов:
 <a>, <e>, <i> представляют собой открытый и краткие гласные после двойных согласных или ударение в конце слова, и закрытый и долгий после одного согласного.
 <o> обозначает /u/
 <ò> обозначает /ɔ/
 <oeu> обозначает /œ/
 <u> обозначает /y/; также может обозначать /w/ после <q> или в дифтонге <au>.

Употребление согласных:
 Удвоение: делает предыдущий гласный кратким и открытым
 <s> обозначает звонкий или глухой сибилянт; интервокально он всегда звонкий, глухой /s/ обозначается двойным <ss>. В конце слов он всегда глухой.
 <z> обозначает /ts/
 <n> после гласного обозначает назализацию следующего гласного; перед любым гласным <nn> будет обозначать /n/.
 <m> обозначает назализацию последующего гласного, когда стоит после согласного; в остальных случаях обозначает /m/.
 <h> обозначает, что последующий <c> или <g> является велярным перед гласным переднего ряда
 <sg(i)> обозначает /ʒ/
 <sc(i)> обозначает /ʃ/
 <s'c(i)> обозначает /stʃ/

Таблица произношений 

Западноломбардский язык
Орфография